Трка на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 24. и 26. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. није бранила Милка Чемос Чејва из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовале су 45 атлетичарке из 26 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015.
{| class="wikitable" style="width:95%;"
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="2" | Гулнара Самитова Галкина || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 8:58,81
| rowspan="2" | Пекинг, Кина
| rowspan="2" | 17. август 2008.
|-
| Светски рекорд
|-
| Рекорд светских првенстава
| Јекатерина Волкова || 
| 9:06,57
| Осака, Јапан
| 27. август 2007.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Хабиба Гхриби || 
| 9:11,28
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Европски рекорд
| Гулнара Самитова Галкина || 
| 8:58,81
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Северноамерички рекорд
| Ема Коберн || 
| 9:11,42
| Цирих, Швајцарска
| 12. јул 2014.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Сабине Хејтлинг || 
| 9:41,22
| Лондон, УК
| 25. јул 2009.
|-
| Афрички рекорд
| Милка Чемос Чејва || 
| 9:07,14
| Осло, Норвешка
| 7. јул 2012.
|-
| Азијски рекорд
| Рут Џебет || 
| 9:20,55| Цирих, Швајцарска
| 28. август 2014.
|-
| Океанијски рекорд| Дона Макфарлан || 
| 9:18,35| Осло, Норвешка
| 6. јун 2008.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама је 45 такмичарки било подељено у 3 групе. За финале пласирале се по три првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв'''). ,.

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати са СП 2015. 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном